Die Liste der Distrikte in Indien gibt einen Überblick über die Distrikte in Indien. Die Daten zu Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte beruhen auf der letzten Volkszählung aus dem Jahr 2011.

Zum Zeitpunkt der Volkszählung 2011 bestanden in Indien 640 Distrikte. Seitdem hat sich die Anzahl durch Neugründungen auf mindestens 659 erhöht. Hinsichtlich Größe, Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte der Distrikte bestehen große Unterschiede. Der flächengrößte Distrikt war 2011 Leh in Ladakh mit 49.035 Quadratkilometern, der kleinste Mahé in Puducherry mit 9 Quadratkilometern. Die meisten Einwohner hatte Thane in Maharashtra mit 11.054.131, die wenigsten Dibang Valley in Arunachal Pradesh mit 7.948. Dibang Valley war zugleich mit nur einem Einwohner pro Quadratkilometer der am dünnsten besiedelte Distrikt Indiens. Die höchste Bevölkerungsdichte hatte North East Delhi mit 37.346 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die meisten Distrikte hatte der Bundesstaat Uttar Pradesh mit 75, die wenigsten Goa mit zwei. Die Unionsterritorien Chandigarh, Dadra und Nagar Haveli und Lakshadweep waren nicht weiter unterteilt und werden hier als jeweils ein Distrikt gezählt.

Anmerkungen 
* Nach der Volkszählung 2011 neu gegründet, Zahlen liegen nicht vor.
** Nach der Volkszählung 2011 verkleinert, Zahlen beziehen sich auf den Distrikt in den Grenzen von 2011.
*** Nach der Volkszählung 2011 durch vergrößert, Zahlen beziehen sich auf den Distrikt in den Grenzen von 2011.

Quellen 
 Provisional Population Totals Paper 1 of 2011 (India & States/UTs). Census of India 2011

Einzelnachweise 

!
Indien